Astronomski simboli so simboli, s katerimi se predstavljajo različna nebesna telesa, tj. teoretične konstrukcije in dogodke v astronomiji, ki temeljijo na opazovanju. Simbole, ki so našteti spodaj, uporabljajo tako poklicni in ljubiteljski astronomi. Veliko simbolov je skupnih tudi s tistimi, ki jih uporablja astrologija.

Glej tudi 

 astrološki simboli
 zodiak

Zunanje povezave 

 James L. Hilton, When Did the asteroids Become Minor Planets?  (contains astronomical symbols for the asteroids)

Astronomija
Simboli